Černá Voda je označení více míst:

 Černá Voda – slezská obec na katastrálním území Černá Voda v okrese Jeseník, též jedna ze tří základních sídelních jednotek této obce
 Černá Voda (Orlické Záhoří) – katastrální území Černá Voda u Orlického Záhoří a základní sídelní jednotka Černá Voda obce Orlické Záhoří v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Černá Voda (Žacléř) – katastrální území Černá Voda u Žacléře města Žacléř v okrese Trutnov, zahrnující základní sídelní jednotky Černá Voda a Nové domky; ve formě Černá voda též adresní název ulice
 Černá Voda (Malá Úpa) – osídlení podél potoka Černá voda v části Horní Malá Úpa obce Malá Úpa v okrese Trutnov

hydronyma
 Černá voda (přítok Malé Úpy) – levý přítok Malé Úpy v Malé Úpě v okrese Trutnov 
 Černá voda (přítok Pressnitz) – potok v Krušných horách tekoucí přes sídla Kovářská a Černý Potok v okrese Chomutov do Německa
 Černá voda (přítok Rolavy) – potok v Krušných horách, levý přítok Rolavy v okrese Sokolov a okrese Karlovy Vary

Související články 
 Černá voda nebo černá řeka – typ tropického sladkovodního biotopu s vysokou koncentrací tříslovin
 Černá řeka
 Černý potok
 Černý Potok

Hydronyma podle barev